Stoney Run ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Stoney Run (Stoney Creek), North Carolina 
 Stoney Run (Two Lick Creek), Pennsylvania 
 Stoney Run (Devils Run), Virginia 
 Stoney Run (Potomac River), West Virginia 
 Stoney Run (Big Run), West Virginia 
 Stoney Run (Cottonwood Creek), Wyoming 

Siehe auch:
 Stony Run